Auberge – tipo di edificio in cui alloggiavano i Cavalieri Ospitalieri
 Auberge – album del cantante britannico Chris Rea